Bandfilter  steht für:
 Bandfilter (Verfahrenstechnik), ein Apparat zur Fest-Flüssig-Trennung
 in der Elektrotechnik eine alternative Bezeichnung für einen Bandpassfilter